Склад збірної Англії на чемпіонаті Європи 2012 

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 2012
Англія 2012